Драфт НБА 1966 года () — стал двадцатым ежегодным драфтом Национальной баскетбольной ассоциации. Прошёл 11 мая 1966 года, перед началом сезона НБА 1966/67. На этом драфте 10 клубом НБА могли выбирать игроков из университетов США. К участию в драфте допускались ученики, отучившиеся четыре года. Если игрок покинул университет раньше, то он не мог участвовать в драфте пока его университетский поток не выпустится. Первые два выбора на драфте достались командам, закончившим предыдущий сезон на последних местах в каждом дивизионе. Первый выбор разыгрывался между ними путём сбрасывания монеты. Сбрасывания выиграли «Нью-Йорк Никс», второй выбор достался «Детройт Пистонс». Этот драфт стал первым в истории НБА на котором использовалось сбрасывание монеты, которое заменило территориальный выбор. Оставшиеся выборы в первом раунде и в последующих раундах были распределены между командами в обратном порядке согласно их соотношению побед к поражениям в предыдущем сезоне. Команда расширения «Чикаго Буллз» впервые участвовала в драфте НБА и ей достался последний выбор в каждом раунде. Драфт 1966 года состоял из 19 раундов и на нём было выбрано 112 игроков.

Легенда

Драфт

Другие выборы 
Ниже представлены игроки, выбранные в поздних раундах драфта и сыгравшие хотя бы в одной игре в НБА.

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
НБА в сезоне 1966/1967